Bruxellesville est le nom de trois paquebots de la Compagnie maritime belge du Congo qui ont assuré successivement la liaison Anvers (Belgique) - Matadi (Congo belge) :

 Bruxellesville 1, 1898-1900
 Bruxellesville 2, 1906-1909
 Bruxellesville 3, 1911-1912

Lien externe 
 Bateaux de la Compagnie maritime belge

Bruxellesville